Abdullah Bin Shehan (10 de agosto de 1976) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como atacante.

Carreira 
Abdullah Bin Shehan se profissionalizou no Al-Shabab.

Seleção 
Abdullah Bin Shehan integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999